Hans Wolf von Schönberg ist der Name folgender Personen:

* Hans Wolf von Schönberg (Amtshauptmann) (1539–1603), kursächsischer Politiker
 Hans Wolf von Schönberg (Landeshauptmann) (1587–1645), Landeshauptmann der Oberlausitz
 Hans Wolf von Schönberg (Hausmarschall) (1648–1712), sachsen-weißenfelsischer Hausmarschall

Siehe auch:
 Hans von Schönberg
 Wolf von Schönberg